Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bou“ beginnt.

Bou 



 Bou Ahmed (1840–1900), regierender Großwesir in Marokko
 Bou Habib, Abdallah (* 1941), libanesischer Ökonom, Diplomat und Politiker
 Bou Hassoun († 1554), Regent der Wattasiden (1524–1554)
 Bou, Gustavo (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Bou-Ali, Kamel (* 1958), tunesischer Boxer
 Bou-Jaoudé, Georges (1943–2022), libanesischer Geistlicher, maronitischer Erzbischof von Tripolis